est un mot anglais signifiant « boite d'amour ». Il peut faire référence à :

 , album de Groove Armada sorti le  ;
 , album de Beni sorti le .